Фёдор Ма́лышев:
 Малышев, Фёдор Алексеевич (1914—2005) — капитан, Герой Советского Союза.
 Малышев, Фёдор Михайлович (род. 1964) — российский актёр театра и кино.
 Малышев, Фёдор Петрович (1900—после 1971) — капитан государственной безопасности.
 Малышев, Фёдор Степанович (1850—1939) — русский банкир и библиофил.